Сафоновский район — название районов в России и СССР:

 Сафоновский район — Смоленская область России.
 Сафоновский район — упразднённый район в Тульской области СССР, существовавший в 1924-1927, 1935-1958 годах.